Жыра — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Жыра — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Жыра — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Жыра — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.